Stopfer steht für:

 Steckling, einen zur künstlichen vegetativen Vermehrung geschnittenen Sprossteil von Pflanzen
 Gleisstopfmaschine, einen im Gleisbau verwendeten Rüttler zur Verdichtung des Schotterbetts
 einen fränkischen Ausdruck für Kartoffelpüree
 ein einfaches Maisgericht aus dem Vorarlberger und St. Galler Rheintal, siehe Riebel
 eine Kurzform für Stopfdämpfer, siehe Dämpfer (Musikinstrument) #Blechblasinstrumente
 eine Kurzform für Zigarettenstopfer zur Herstellung von Zigaretten aus losem Tabak

Stopfer ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Stopfer (* 1964), österreichischer Maler

Siehe auch:

 Stopfen (Begriffsklärung)